NGC 6420 (другие обозначения — MCG 11-21-13, ZWG 321.25, PGC 60553) — галактика в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6420
Дракон (созвездие)